Первая лига 1984/1985 годов () — 45-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Лабиноти Эльбасан» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на giovanniarmillotta.it

1984/1985
Албания
Албания
1984 год в Албании
1985 год в Албании